Пронь — многозначный термин.

Фамилии 
 Пронь, Андрей Емельянович (1929—2014) — советский строитель. Герой Социалистического Труда.
 Пронь, Виктор Сергеевич (род. 1997) — казахстанский футболист.
 Пронь, Сергей Валерьевич (род. 1959) — российский музыкант, трубач, лауреат международных конкурсов.

Топонимы 
Россия
 Пронь — посёлок, Кимовский район, Тульская область, Россия.

Примечания